

Geografia 
 Francia
 Amiens – città nella regione dell'Alta Francia
 Hortillonnages di Amiens – area di ex paludi situata ad est della città di Amiens

Persone 
 Firmino di Amiens – primo vescovo di Amiens, di cui fondò la chiesa
 Goffredo di Amiens – abate benedettino e vescovo di Amiens, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Onorato di Amiens – vescovo di Amiens

Pagine correlate 
 Battaglia di Amiens
 Trattato di Amiens